Svenska Maxi Racer förbundet ä ett seglings-klassförbund. Det blev officiellt ett klassförbund under Svenska seglarförbundet 1981.

Se även
Segling
Maxi Racer
Lista över segelsällskap

Externa länkar
Förbundets webbplats

Segling